U99 ou U-99 est un sigle qui peut faire référence à :
 HMS Ibis (U99), un navire de la Classe Black Swan de la Royal Navy ;
 , différents sous-marins allemands.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres